Abdelkader Ghezzal (1984-) est un footballeur international algérien ;
 Rachid Ghezzal (1992-), petit frère de ce dernier, est un footballeur franco-algérien.